Сеука () — комуна в Румунії, у повіті Сату-Маре.
 Сеука () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративний центр комуни Сеука.
 Сеука () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Пештішань.
 Сеука () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Генешть.